Salamin bezeichnet

 ein Gewebe, siehe Salamin (Gewebe)
 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Salamis (Mythologie)
 das schweizerische Team Salamin bei der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1991
 die Salaminische Tafel (ältestes erhaltenes Rechenbrett (ca. 300 v. Chr.) im Nationalmuseum Athen)
 ein kleines portugiesisches Volumenmaß, siehe Moio

Salamin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Salamin (* 1945), Schweizer Autorennfahrer und Architekt
 Eugene Salamin, US-amerikanischer Mathematiker
 Jérémy Salamin († 2014), Schweizer Eishockeyspieler
 Michel Salamin (1929–1993), Schweizer Historiker

Siehe auch:
 Salamis
 Salamina